Feuring heißen:

 Feuring (Gemeinde Brixen im Thale), Ortschaft von Brixen, Bezirk Kitzbühel, Tirol

 Adolf Feuring (1902–1998), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)